Bonde est à la fois un nom propre et un nom commun pouvant prendre diverses significations.

Nom commun
En tant que nom commun, il peut prendre les significations suivantes :

 système d'écoulement des eaux d’un étang
 trou rond par lequel on remplit un tonneau, appelé aussi trou de bonde
 morceau de bois, de verre ou de silicone, qui sert à boucher la bonde d'un tonneau ; dans certaines régions, cette bonde est appelée bondon

 
 bonde, pièce métallique scellée à l’orifice d'écoulement d'un lavabo, d'un évier, d'un appareil sanitaire

Odonyme
 La Bonde est un affluent de la Levrière.

Patronyme

Aksel Bonde, rameur danois
Carl Bonde (1872-1957), cavalier suédois
 Karl Knutsson Bonde (1408 ou 1409 - 1470), nom de Charles VIII de Suède, roi de Suède et éphémère roi de Norvège au 
 Christina Bonde, footballeuse danoise
 Golnaz Hashemzadeh Bonde (1983-), écrivaine suédoise
 Jens-Peter Bonde (1948-2021), homme politique danois

Toponyme

 Étang de la Bonde, plan d'eau situé entre Cabrières-d'Aigues et la Motte-d'Aigues dans le département de Vaucluse.
 Bondé / Gondé (Go Mô Dè) est un village du nord de la Nouvelle-Calédonie, près de Houaïlou, connu pour les catéchumènes dans les années 1850-1920.

Autres 
 Bonde do Rolê, groupe de baile funk brésilien de Curitiba.
 Bonde da Stronda, groupe de pop brésilien de Rio de Janeiro.

Voir aussi

Fermeture de récipient
Plomberie